Лозовско́й либо Лозо́вский городско́й сове́т (до 1936 года — се́льский сове́т) — входит в состав Харьковской области Украины.

Административный центр городского совета находится в городе Лозовая.

История 
 1920-е годы — дата образования Лозовского сельского Совета депутатов трудящихся в составе … волости Павлоградского(?) уезда Екатеринославской губернии Украинской Советской Социалистической Республики.
 С марта 1923 года по июнь 1926 — в составе Павлоградского о́круга, с июля 1926 - в составе Харьковского (либо Изюмского?) округа, с февраля 1932 — в Харьковской области УССР. 
 1936 — дата образования из сельского в городской совет после присвоения Лозовой статуса город.

Местные советы территориальной городской общины 
 Паню́тинский поселковый совет
 Домаша́нский сельский совет

Населённые пункты совета 
 город Лозова́я
 пгт Паню́тино
 село Хле́бное
 село Герсева́новское
 Лесовское
 село Дома́ха
 село Украинское

Примечания 

 
Городские советы Харьковской области